Карлос Альберто Гутьеррес Армас (; род. 3 февраля 1990, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, защитник клуба «Пуэбла».

Клубная карьера 
Гутьеррес — воспитанник клуба «Атлас» из своего родного города. С 2007 года он начал выступления за молодёжную команду, а также фарм-клуб. 25 января 2009 года в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Гонсало Варгаса. Карлос редко попадал в стартовый состав и в для получения игровой практики в 2011 году на правах аренды перешёл в хорватскую «Риеку». 22 июля в матче против «Осиека» Гутьеррес дебютировал в чемпионате Хорватии. 11 сентября в поединке против «Задара» он забил свой первый гол за «Риеку». После окончания аренды Карлос вернулся в «Атлас», но стать твёрдым футболистом основы так и не смог.

Летом 2013 года Гутьеррес перешёл в столичную «Америку». 2 октября в матче против «Тихуаны» он дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Нарсисо Мину. Летом 2014 года для получения игровой практики Карлос на правах аренды перешёл в «Минерос де Сакатекас». 19 июля в поединке против «Коррекаминос» он дебютировал в Ассенсо MX.

После окончания аренды Карлос был отдан в «Пуэблу». 27 июля 2015 года в матче против своего предыдущего клуба «Америки» он дебютировал за новую команду. 5 октября в поединке против «Монаркас Морелия» Гутьеррес забил свой первый гол за «Пуэблу».

Международная карьера 
В 2007 году в составе юношеской сборной Мексики Гутьеррес принял участие в юношеском чемпионате Северной Америки в Гондурасе. В 2009 году он поехал на молодёжный чемпионат Северной Америки, где сыграв несколько матчей за молодёжную команду.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на TransferMarkt 
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»